Iama (ioga)
 Iama (deus)